Siby steht für:
 Siby (Burkina Faso), ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso
 Siby (Mali), eine Gemeinde in Mali